Enrico Burini (1976) – ex cestista italiano
 Renzo Burini (1927-2019) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Roberto Burini (1958-1978) – sciatore alpino italiano